Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2004/05 (DDM) war die 70. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 10. bis zum 12. Dezember 2004 in Bergisch Gladbach statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports und Ergebnisse eigener Informationen angezeigt. Christian Rudolph hat mit 1,613 einen neuen Turnierrekord im Generaldurchschnitt (GD) aufgestellt.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im KO-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

KO-Runde

Einzelnachweise 

2004
Karambolageveranstaltung 2004
Sport (Bergisch Gladbach)
Sportveranstaltung im Rheinisch-Bergischen Kreis